Spazioarte è stata una rivista di arte contemporanea pubblicata a Roma dal 1974 al 1977.
Fondata da Luigi Belli, Valerio Eletti e Mauro Marafante, nasce in collegamento con l’omonima galleria sperimentale (Roma, Via Angelo Brunetti) e prosegue le pubblicazioni dopo la chiusura della stessa, svolgendo un'attività di confronto sui rapporti tra arte, critica, fruitori, istituzioni e politica, fino a fine 1977.

Storia 
La galleria e la rivista Spazioarte nascono in contemporanea nell’autunno del 1974, con il contributo di due critici d’arte, Fabrizio Caleffi (autore di Arte e consumo, Guaraldi 1973) e Guido Montana (autore di L'esserci e l'arte, Silva 1970).

La galleria Spazioarte. Opera per un anno, fino a giugno 1975, con l’allestimento di mostre dedicate sia a ricerche e movimenti artistici, che a fenomeni emergenti come quello dei fumetti e della satira politica, o delle neonate scritte murali (a questo tema è dedicato un dibattito nel n. 3, 1975), con periodiche discussioni registrate e ritrasmesse a loop nei locali espositivi, e con iniziative politiche come la raccolta di opere d’arte per finanziare movimenti romani per il diritto alla casa. La creatività intesa come forma di lotta politica è riconosciuta nelle segnalazioni di Spazioarte che compaiono in diversi quotidiani. 

L'elenco delle mostre svoltesi presso la galleria Spazioarte è riportato nel progetto "Mostre a Roma 1970-1989", a cura di Daniela Lancioni, Paola Bonani (Palazzo delle Esposizioni, Roma). 

La rivista Spazioarte. Nell’anno di attività della galleria, vengono pubblicati i primi sei numeri della rivista, che funge da luogo di memorizzazione e divulgazione delle attività espositive e dei confronti tra critici, artisti e pubblico svolti in galleria (la foliazione è minima, da 4 a 8 pagine in formato 25x35cm). Nell’estate 1975 il team decide di chiudere l’attività espositiva (troppo onerosa e troppo limitata nello spazio e nel tempo) e di potenziare la rivista finanziando l’operazione con la stampa e la vendita di cartelle di grafica realizzate e donate da artisti come Trubbiani, Calabria e Turchiaro. Tra il 1976 e la fine del 1977 escono (per i tipi delle Edizioni dell’Urbe di Patrizio Graziani) quattro numeri monografici (tra 32 e 44 pagine in formato 21,5x30cm, con copertina in carta da pacchi).
All'attività, al ruolo e agli obiettivi politico-culturali della rivista nel contesto degli anni Settanta, è stata dedicata una ricerca accademica, pubblicata nella rivista "Annali di critica d'arte", nella sezione Dossier sulle riviste d'arte.

Temi della rivista 
I primi sei numeri della rivista sono dedicati alla pubblicazione delle attività della galleria Spazioarte e trattano di proposte artistiche, del ruolo dell’artista nella società contemporanea, di iniziative partecipative artistiche, sociali e politiche.

Tra il 1976 e la fine del 1977 escono (per i tipi delle Edizioni dell’Urbe di Patrizio Graziani) quattro numeri monografici (tra 32 e 44 pagine in formato 21,5x30cm, con copertina in carta da pacchi) dedicati rispettivamente a Italia-Usa, condizionamenti o indipendenza culturale? (n°7), Il ruolo dell’operatore visivo (n°8), Mercato dell’arte: il sole è tramontato? e Donna & arte, un altro problema da consumare? (n°9), L’architettura radicale è morta, viva l’architettura radicale e Ancora Quadriennale (n°10&11). Alla Quadriennale sono dedicati interventi anche nel n. 2, dicembre 1974 e nel n. 5, maggio 1975 .

Ogni numero comprende anche varie inchieste, articoli e discussioni, ed è arricchito da 24 schede staccabili dedicate alla segnalazione e archiviazione degli articoli più interessanti usciti sulla stampa nei mesi precedenti (schede compilate dagli storici dell’arte Paolo Boccacci e Nicoletta Cardano). Tutti i numeri sono on line in formato pdf nel sito dedicato che funge da archivio.

Contributi principali 
In questi tre anni centrali dei tumultuosi Anni Settanta, Spazioarte ha promosso e ospitato gli interventi di personalità di primo piano dell’epoca nei campi dell'arte, del design, dell'architettura, della critica, fra cui Baruchello, Bellonzi, Bentivoglio, Boatto, Bonito Oliva, Caleffi, Calvesi, Crispolti, Dorazio, Fagiolo, Forattini, Fuksas, La Pietra, Maltese, Mantura, Marziano, Mauri, Mendini, Menna, Montana, Natalini, Patella, Perilli, Perniola, Portoghesi, Pozzati, Solmi, Tomassoni, Vincitorio, Volpi Orlandini.

Metodologie 
Spazioarte ha fatto uso dichiarato delle seguenti metodologie, emblematiche di alcuni aspetti della cultura degli anni '70: 
confronto:
discussioni e tavole rotonde sui rapporti dell’arte all’interno, tra i protagonisti della sua filiera, e all’esterno con la società, la politica, le ideologie;
condivisione:
ripresa e registrazione audio e video delle discussioni e successiva trasmissione in loop nella galleria, in differita, per tutti i giorni successivi;
multimedialità:
si usano tecnologie di registrazione video accanto alle attività su carta e a quelle frontali;
partecipazione:
possibilità per il pubblico di interagire sia direttamente nei dibattiti, sia in differita attraverso un apposito cartellone a disposizione di tutti i visitatori, tutti i giorni, in galleria;
connessione:
opportunità aperta per pubblico, artisti, critici e istituzioni di entrare nella rete di comunicazioni costituita dall’insieme degli strumenti elencati qui sopra, anche attraverso dispositivi specifici, come le schede staccabili e re-inviabili alla redazione e i questionari a risposta aperta.

Note

Bibliografia 
 Arianna Maraone, Spazioarte, rivista, galleria e videoteca, in Annali di critica d'arte, VI, CB Edizioni, 2010. 
Mostre a Roma 1970-1989: Spazioarte, a cura del Palazzo delle Esposizioni di Roma, Progetti speciali.

Voci correlate 
 Quadriennale
 Architettura radicale

Collegamenti esterni 
 http://www.spazioarte1974.it/
 Documentare il contemporaneo. La rivista Spazioarte a Roma 1974-1977: presentazione dell'archivio e dell'attività di Spazioarte presso il Museo di Roma in Trastevere (novembre 2017)

Riviste d'arte italiane
Gallerie d'arte private